Achille Deyrolle (1813-1865) – entomologo francese
 Émile Deyrolle (1838-1917) – naturalista e botanico francese
 François-Marie Deyrolle (1966) – editore francese
 Hortense Léontia Deyrolle Migneaux (1837-1919) – artista e illustratrice francese
 Jean Deyrolle (1911-1967) – pittore francese
 Théophile Deyrolle (1844-1923) – pittore e ceramista francese